

Населені пункти та їхні частини
 Ольшовець — село в гміні Маркушув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ольшовець — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ольшовець — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшовець — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшовець — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшовець — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшовець — частина села Юґув у гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольшовець — частина села Пишниця в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшовець — частина села Воля-Лаґовська в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшовець — осада в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки